Blisnakow ist der Familienname von:

 Georgi Blisnakow (1920–2004), bulgarischer Chemiker
 Wesselin Blisnakow (* 1944), bulgarischer Politiker